Антуан Жюссьё: Жюссьё, Антуан Лоран де (, 1748—1838)
 Жюссьё, Антуан де (, 1686—1758)